Kadaň může označovat:
 Kadaň – město v okrese Chomutov
 Kadaň (hrad) – hrad ve stejnojmenném městě
 Kadaň (nádraží) – nádraží ve stejnojmenném městě
 Kadaň (vodní nádrž) – nádrž na Ohři u stejnojmenného města
 Kadaň (přítok Nitry) – potok na jižním Slovenksu
 Kadaň (Chrast) – osada v Chrasti v okrese Chrudim